Home of the Brave – è un'espressione tratta da The Star-Spangled Banner, inno nazionale degli Stati Uniti d'America
Home of the Brave – opera teatrale di Arthur Laurents (1945)

Cinema 
 Odio (Home of the Brave) – film di Mark Robson (1949)
 Home of the Brave – film di Laurie Anderson (1986)
 Home of the Brave – film di Paola di Florio (2004)
 Home of the Brave - Eroi senza gloria (Home of the Brave) – film di Irwin Winkler (2006)

Musica 
Home of the Brave – traccia dell'album Legendary Hearts di Lou Reed (1983)
Home of the Brave – album di Laurie Anderson (1986)
Home of the Brave – traccia dell'album The Seventh One dei Toto (1988)
Home of the Brave – album dei Black 47 (1991)
Home of the Brave – traccia dell'album Lobotomizer dei Motorpsycho (1991)
Home of the Brave – traccia dell'album Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space degli Spiritualized (1997)

Televisione 
Home of the Brave – film televisivo (1996) 
Home of the Brave – film televisivo di Steve Miner (2002)
 La casa del coraggio (Home of the Brave) – episodio della nona stagione di Walker Texas Ranger
 Testimone scomodo (Home of the Brave) – episodio della quinta stagione di The Practice - Professione avvocati